Ilanka – osada w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Rzepin
 Ilanka – rzeka, prawy dopływ Odry

Zobacz też
 Rezerwat przyrody Dolina Ilanki
 Rezerwat przyrody Dolina Ilanki II
 Ilno
 Ilna